Антон Малышев: Малышев, Антон Владимирович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Малышев, Антон Олегович (род. 2000) — российский хоккеист.